Toad (Nintendo), een personage uit de spellen van Nintendo.
 Toad (Marvel), een personage van Marvel Comics.
 Toad (band), een Zwitserse rockband